Musonycteris est un genre de chauves-souris.

Liste des espèces 
 Musonycteris harrisoni Schaldach and McLaughlin, 1960

Voir aussi

Liens externes 

 
 
 

Chiroptère (nom scientifique)
Phyllostomidae

de:Blütenfledermäuse